

Cinema 
 Un colpo di fortuna (Easy Living) – film del 1937 diretto da Mitchell Leisen
 Un colpo di fortuna (Christmas in July) – film del 1940 diretto da Preston Sturges

Letteratura 
 Un colpo di fortuna – racconto di Joseph Conrad contenuto in Racconti di mare e di costa
 Un colpo di fortuna (One Good Turn) – romanzo di Kate Atkinson del 2006
 Un colpo di fortuna (Fortune's Hand) – romanzo di Belva Plain, I nuovi bestsellers Special n. 64s

Televisione 
 Un colpo di fortuna – programma televisivo italiano
 Un colpo di fortuna (One Grave Too Many) – episodio della quinta stagione di Alfred Hitchcock presenta
 Un colpo di fortuna (One Touch Midas) – episodio della quinta stagione di Vita da strega
 Un colpo di... fortuna (Lucky Stiff) – episodio della terza stagione di Castle